Танский кодекс (кит. 唐律; пиньинь:Táng lǜ)-  уголовный кодекс, который был установлен и использовался во времена династии Тан в Китае. Дополненный гражданскими законами и постановлениями, он стал основой для более поздних династических кодексов не только в Китае, но и в других странах Восточной Азии. Кодекс синтезировал легистское и конфуцианское толкование закона. Созданный в 624 году н.э. и измененный в 627 и 637 году н.э., он был обнародован в 652 году н.э. с 502 статьями в 12 разделах и дополнен комментариями ( 唐律疏議) в 653 году. Танский кодекс является самым ранним китайским кодексом, дошедшим до наших дней в полной форме.

Примечания

Смотрите также 

 Цинский кодекс
 Минский кодекс

Заметки 

Литература эпохи Тан
Кодексы